Isola di San Biagio - isola del lago di Garda
 Isola di San Biagio - isola del lago di Varese